Frances Nisbet (1761-1831), femme de l'amiral Horatio Nelson ;
 Harold Nisbet (18?-19?), joueur de tennis britannique du début du  ;
 Jim Nisbet (1947-2022), poète et écrivain américain de roman policier ;
 Mary Nisbet (1777-1855), femme de lettres britannique ;
 Robert Nisbet (1913-1996), sociologue conservateur américain ;
 Steve Nisbett (1948-2018), batteur britannique de reggae.